Натуральне число 981
 981 рік до нашої ери
 981 рік нашої ери